Polje Ozaljsko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 324 stanovnika te 95 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji